ISO 3166-2:BF — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Буркина-Фасо. Стандарт охватывает 13 областей и 45 провинций Буркина-Фасо. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 (для Буркина-Фасо — BF), и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные: код области образован двухзначным числом, трёхбуквенный код провинции образован созвучно названию провинции. Геокоды областей и провинций Буркина-Фасо являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — BF, присвоенного Буркина-Фасо в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Буркина-Фасо первого уровня 
Геокоды 13 областей административно-территориального деления Буркина-Фасо. Центральная область одновременно является провинцией Кадиого.

Геокоды Буркина-Фасо второго уровня 
Геокоды 45 провинций административно-территориального деления Буркина-Фасо.

Геокоды пограничных для Буркина-Фасо государств 
 Мали — ISO 3166-2:ML (на севере),
 Нигер — ISO 3166-2:NE (на востоке),
 Бенин — ISO 3166-2:BJ (на юго-востоке),
 Того — ISO 3166-2:TG (на юге),
 Гана — ISO 3166-2:GH (на юге),
 Кот-д’Ивуар (ISO 3166-2:CI (на юго-западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Буркина-Фасо

Ссылки 
 
 Геокоды Буркина-Фасо 

2:BF
Области Буркина-Фасо